Typologie (von , ‚Vorbild’ und , ‚Wissenschaft‘) steht für:
 ein typbildendes Schema im Allgemeinen, siehe Klassifikation#Typologie
 eine Systematik der Sprachwissenschaften, siehe Sprachtypologie
 (in der Psychologie) die Lehre von Persönlichkeitsbildern, siehe Typenlehre
 die christliche Inbezugsetzung alttestamentlicher Figuren und Ereignisse zu neutestamentlichen, siehe Typologie (Bibel)
 ein Schema zur Analyse von Prosatexten, siehe Typologisches Modell der Erzählsituationen
 Markttypologie, die Einteilung der Märkte nach bestimmten Kriterien 

Siehe auch: